Bramah ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Bramah (1868–1942), englischer Schriftsteller
 Joseph Bramah (1748–1814), englischer Ingenieur